Sicyonella är ett släkte av kräftdjur. Sicyonella ingår i familjen Sergestidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Sicyonella